Le substantif similitude et son adjectif correspondant semblable peuvent désigner :
 Similitude (géométrie), en particulier dans les triangles semblables ;
 Similitude, en rhétorique ;
 Similitude de matrices, en mathématiques : deux matrices  et  sont dites semblables s'il existe  telle que .
 Similitude ou effet d'échelle, expressions utilisées en analyse dimensionnelle (branche restreinte de la physique), pour faire référence à la discipline scientifique qui permet, connaissant un phénomène physique pour des conditions données, de prédire ce phénomène pour d'autres conditions, grâce à des lois faisant intervenir des groupements ou nombres sans dimension (voir notamment Similitude (mécanique des fluides) et Lois de similitude en physique des plasmas).

de:Ähnlichkeit